Ива́ничевский райо́н () — упразднённая административная единица на юго-западе Волынской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Иваничи.

География 
Площадь — 645 км² (16-е место среди районов). Анклавами на территории района являются территории Нововолынского городского совета (г. Нововолынск и п. Благодатное).

Основные реки — Западный Буг, Луга, Рыловица, Свинарейка, Луга-Свинарейка, Стрыпа.

Район граничит на севере с Владимир-Волынским районом, на востоке — с Локачинским районом, на юго-востоке — с Гороховским районом, на юге — с Сокальским районом Львовской области, на западе — с Польшей.

История 
Район образован в 1940 году. В 1958—1962 годах носил название Нововолынский район. Центром района был Нововолынск, который в дальнейшем стал городом областного подчинения. В 1962 году район был ликвидирован, в 1966 году был восстановлен. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Владимир-Волынского района.

Население 
Численность наличного населения района на 1 декабря 2013 года составляла 32 367 человек (11-е место среди районов), в городских условиях проживали 6 774 человека (20,93 %), в сельских — 25 593 (79,07 %). Постоянное население — 32 324 человека, в том числе городское население — 6 686 (20,68 %),  сельское — 25 638 человек (79,32 %).

Административное устройство 
Количество советов (рад):
 поселковых — 1
 сельских — 23

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 0
 посёлков городского типа — 1 (Иваничи)
 сёл — 58
 посёлков сельского типа — 0
Всего насчитывается 59 населённых пунктов.

Транспорт

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины 
 Сайт районной администрации